Grandeza

Pessoas
Ariana Grande

Localidades

Grande (Alemanha)

Veja também
Pequeno

Desambiguação